Casio World Open (カシオワールドオープンゴルフトーナメント Kashio wārudo ōpun gorufu tōnamento) är en professionell golftävling på den japanska golftouren. Tävlingen har spelats årligen sedan 1981 då Lee Trevino vann. Tävlingen har spelats på Kochi Kuroshio Country Club sedan 2005. Golfbanan är 6,689 meter lång och har par 72. Tävlingen spelades innan dess på Ibusuki Golf Club och deras Kaimon Course mellan åren 1981 till 2004, och hade även den par 72.

Vinnare 

* Spelades över 54 hål.

Källa:

Referenser

Golftävlingar på Japan Golf Tour